Фаншань ()  — район розташований на південному заході Пекіна, в 38 км від центру Пекіна. Його площа становить 2 019 км2 і населення 814 367 (перепис 2000 року). Район поділяється на 8 районів, 14 міст і 6 селищ.

Район управляє 8 підрайонами (з 4 підрайонами під «областю») Яньшань, 14 містами, 3 міста з яких несуть «область» () мітка та 6 селищ:

Географія 
Підрайон Фаншань (населення 187 667) містить міський район, має площу 25км2 і приблизно 200 000 населення. Районами є Лянсян (приблизне населення 110 000, 93 486 у селищі), Чжоукоудянь (35 000, 39 877 у селищі), Доудянь (30 000, 25 046 у селищі) та Люліхе (22 000, 37 936 у селищі).

Клімат 
Фаншань має вологий континентальний клімат (класифікація клімату Кеппена Dwa). Середньорічна температура в Фаншані становить 12.2 °C. Середньорічна кількість опадів 539.2 мм з липнем як найбільш вологим місяцем. Середня температура найвища в липні, близько 26.3 °C, а найнижча в січні, близько −4.4 °C.

Транспорт і телекомунікації 
Через район перетинають залізниці Цзінгуан і Цзін'юань. Крім того, район обслуговують 4 залізничні гілки та 24 залізничні станції. Через район також проходить автомагістраль G4 Пекін-Гонконг-Макао. Чотири головні дороги: Цзін-Чжоу, Цзін-Бао, Цзін-Юань, Цзін-Лян, з розгалуженнями до селищ і сіл. Загальна протяжність доріг – до 1800 км. Порт Тангу віддалений всього на 180 кв. Програмно керована телефонна ємність підтримує 128 000 телефонних апаратів.

Метро 
В даний час Фаншань обслуговується двома лініями Пекінського метрополітену.

Демографічна підструктура

Примітки

Посилання 

 Інформаційна мережа Фаншань

Містечка КНР